Ludwig Arnsperger ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Arnsperger (Beamter) (1837–1907), deutscher Ministerialbeamter
 Ludwig Arnsperger (Mediziner) (1877–1970), deutscher Chirurg